Příjmení Cvetkov () nosí více osob:

 Dmitrij Cvetkov (* 1983), ruský orientační běžec
 Dmitrij Cvetkov (lingvista)   (1890–1930), votský lingvista
 Ivajlo Cvetkov (* 1979), bulharský fotbalista
 Kalojan Cvetkov (* 1988), bulharský fotbalista
 Maxim Cvetkov (* 1992), ruský biatlonista